Самсония — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Самсония, Шота Автандилович (1941—2022) — советский и грузинский химик, доктор химических наук, профессор, академик Академии наук Грузии.
 Самсония Венера Виссарионовна (1925 — ?) — Герой Социалистического Труда.